Bed of Roses (single), een single van Bon Jovi
Bed of Roses (1933), een film van Gregory La Cava
Bed of Roses (1996), een film van Michael Goldenberg